FOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fougamou (Gabon)